Храм во имя Воскресения Христова и святого благоверного князя Александра Невского (также известный как Воскресенская церковь) — существовавший храм в городе Перми на старой Сенной площади (ныне место сквера перед Авиационным техникумом имени А. Д. Швецова), на пересечении Вознесенской и Обвинской улиц (ныне улицы Луначарского и 25 Октября соответственно).

История 
 в день тезоименитства Александра II был заложен храм во имя Воскресения Христова и святого Благоверного Князя Александра Невского в память освобождения крестьян. Храм строился по проекту губернского архитектора Григория Летучего и преимущественно на пожертвования крестьян Пермской губернии.

В 1869 году строительство было закончено и  совершено освящение построенного храма.

20 февраля 1936 года на заседании Президиума ВЦИК было решено закрыть Воскресенскую церковь в Перми, и здание передать под культурно-просветительские нужды.

В 1940 г. — здание взорвано.

Примечания 

Православные храмы Перми
Пермь